Wonosari ist der Name folgender geografischer Objekte in Indonesien:

Distrikte:
 Wonosari (Klaten), Distrikt im Regierungsbezirk Klaten, Provinz Zentraljava
 Wonosari (Malang), Distrikt im Regierungsbezirk Malang, Provinz Zentraljava
 Wonosari (Gunungkidul), Distrikt im Regierungsbezirk Gunungkidul, Sonderregion Yogyakarta
 Wonosari (Boalemo), Distrikt im Regierungsbezirk Boalemo, Provinz Gorontalo

Dörfer und Städte:
 Wonosari (Wonosari, Bondowoso), Ort im Distrikt Wonosari, Regierungsbezirk Bondowoso, Provinz Ostjava
 Wonosari (Tutur, Pasuran), Ort im Distrikt Tutur, Regierungsbezirk Pasuran, Provinz Ostjava
 Wonosari (Wonosari, Malang), Ort im Distrikt Wonosari, Regierungsbezirk Malang, Provinz Zentraljava
 Wonosari (Wonosari, Klaten), Ort im Distrikt Wonosari, Regierungsbezirk Klaten, Provinz Zentraljava
 Wonosari (Gondrangejo, Karanganyar), Ort im Distrikt Gondrangejo, Regierungsbezirk Karanganyar, Provinz Zentraljava
 Wonosari (Wonosari, Gunungkidul), Ort im Distrikt Wonosari, Regierungsbezirk Gunungkidul, Sonderregion Yogyakarta